Sezona 2012/13 avstrijske hokejske lige je 83. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo dvanajst klubov iz petih držav. Naslov prvaka je tridesetič osvojil EC KAC, ki je v finalni seriji s 4:0 v zmagah premagal Vienna Capitals.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je po dveh krogih tekmovanja uvrstilo v končnico.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica
Igralo se je na štiri zmage.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Viri 
 

2012
2012 v športu
2013 v športu